

Дзюрув — село в гміні Завихост Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Дзюрув — село в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства